Deriva puede referirse a:
 Deriva (náutica) es el desvío de la trayectoria real (derrota) de una embarcación con respecto a la verdadera dirección de su proa (rumbo), debido a la corriente. En navegación el concepto es afín al de abatimiento;
 Deriva (situacionismo) es un concepto principalmente propuesto por la Internacional Situacionista. En francés la palabra dérive significa tomar una caminata sin objetivo específico, usualmente en una ciudad, que sigue la llamada del momento; 
 Deriva continental: Movimiento por inercia de las masas continentales que postuló Wegener, y que es el eje de su teoría de la evolución de la corteza terrestre;
 Deriva genética: Efecto del azar sobre las frecuencias 
                        genéticas en una población, que actúa junto con la selección natural y otras causas cambiando características de aquella con el tiempo;
 Deriva: cortometraje animado de la cineasta Vivienne Barry;
 Deriva: grupo musical español.